Alkestis (mythologisch figuur)
 Alkestis (Euripides) 
 Alkestis (geslacht), een geslacht van kevers

Zie ook 
 Alceste (doorverwijspagina)